

Codici 
 LAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Luanda-4 de Fevereiro (Angola)
 lad – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua giudeo-spagnola

Sigle 
 Language acquisition device – teoria del linguaggio proposta da Noam Chomsky
 Leukocyte adhesion deficiency – sindrome da deficit di adesione leucocitaria
 Los Angeles Dodgers – squadra di baseball statunitense

Mitologia 
 Lad, uno dei nomi della divinità slava Perun

Altro 
 Lad – città dell'Ungheria